

Patronyme 
Famille Nothomb (1), issue du mariage de Jean-Baptiste Nothomb (1776-1813) et Hélène Sch(o)uweiler (1781-1852)
 Baron (1853) Jean-Baptiste Nothomb (1805 ‑ 1881), Premier ministre de Belgique
 Jean-Pierre Nothomb (1807-1880) x Pauline Tinant (1816-1889)
 Paul Nothomb (1855-1916), conseiller à la Cour d'appel, x Eugenie de le Court
 Baron (1937) Pierre Nothomb (1887‑1966), poète, écrivain et homme politique
 André Nothomb (1912-1937), sous-lieutenant de cavalerie, mort en service commandé.
 Baron (1953) Patrick Nothomb (1936–2020), diplomate, ambassadeur de Belgique au Japon
 André Nothomb (°1962), ingénieur commercial
 Juliette Nothomb (°1963), auteure de romans pour enfants, chroniqueuse littéraire et culinaire.
 Baronne (2015) Amélie Nothomb (°1966), romancière
 Paul Nothomb (1913‑2006), résistant, communiste, romancier et philosophe
 Marie Claire Nothomb (1917-2009) x marquis Jean de Trazegnies d'Ittre (1919-1982)
 marquis Olivier de Trazegnies (°1943), historien
 Jean-François Nothomb (1919-2008), résistant, chef du réseau Comète, condamné à mort. Entra en 1949 en religion auprès des Petits frères de Charles de Foucauld. Quitta la congrégation en 1980 et épousa Anna Leggieri (°1945). Ils eurent deux filles. 
 Colette Nothomb (1922-2013) x Baudouin Roelants du Vivier (1917-2011)
 François Roelants du Vivier (°1947), homme politique belge, député européen et sénateur
Dominique Nothomb (1924-2008), Père Blanc, docteur en théologie
 Baron (1966) Simon-Pierre Nothomb (1933‑2012), homme de lettres, l'un des plus jeunes soldats du Bataillon belge en Corée (1953), grand voyageur et représentant des Européens dans le monde
 Pierre Nothomb (°1962), économiste, président de Deminor Investment management, défenseur (Deminor) des actionnaires minoritaires dans l'affaire Fortis/BNP Parisbas (2008/2009)
 Baron (1966) Charles-Ferdinand Nothomb (°1936), homme politique belge, ministre d'État et sénateur

Famille Nothomb (2), issue du mariage de Dominique Nothomb (1789-1844) et Hélène Sch(o)uweiler (1781-1852)
 Alphonse Nothomb (1817 ‑ 1898), homme politique et ministre de la Justice (1855 ‑ 1857)

Toponyme 

 Nothomb, une section de la commune belge d'Attert située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

Hydronyme 
 La Nothomb, un ruisseau de Belgique.
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme belge